Smithfield (Carolina do Norte)
Smithfield (Utah)
Smithfield (Illinois)
Smithfield (Nebraska)
Smithfield (Kentucky)
Smithfield (Pensilvânia)
Smithfield (Ohio)
Smithfield (Rhode Island)
Smithfield (Virgínia)
Smithfield (Virgínia Ocidental)
Ou ainda:
West Smithfield

Desambiguações de topônimos